Frog Rapids kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Frog Rapids (English River), fors i Ontario, 
 Frog Rapids (Pipestone River), fors i Ontario,